Animation Kobe (яп.: アニメーション神戸) — это анимационный фестиваль, проходящий в городе Кобе с 1996 года для продвижения аниме и других визуальных медиа. Ежегодно на церемонии The Animation Kobe Awards (яп.: アニメーション神戸賞) организационный комитет вручает награды как аниме, так и создателям аниме. Фестиваль ежегодно проводится городом Кобе и Исполнительным комитетом анимации Кобе. Церемонию награждения ведут Кадзуо Ивасаки и Каори Минами, которые являются лицами «Youth Radimenia», долгоживущей программы местной радиостанции Radio Kansai.

В 2015 году церемония награждения была проведена в двадцатый и последний раз. Отныне будут проводиться только промо-проекты, такие как семинары, но Radio Kansai продолжит вручать награду за музыкальную тему и продолжит работу под названием «Radimenia Ward» в качестве проекта «Youth Radimenia».

Описание фестиваля 
Animation Kobe проводится ежегодно в Кобе с 1996 года. Помимо церемонии награждения, в рамках мероприятия проводятся показы призеров и ток-шоу. В 2006 году прошло 11-е мероприятие, которое транслировалось в прямом эфире на официальном сайте.

Основной состав

Председатели комитета 
 Ясуко Хамано, 1996—2005
 Акира Камия, 2006-настоящее время

Председатели экспертной комиссии 
Экспертиза осуществляется главным образом группой главных редакторов журналов, специализирующихся на аниме, такие как: Newtype, Animedia и Animage. Как правило, в жюри также присутствует член мэрии Кобе. Группа голосует за одного из своих членов в качестве председателя:
 Нобуо Ода, 1998 — главный редактор Animedia
 Сусуму Асака, 1999 — главный редактор CD-ROM Fan
 Тосихиро Фукуока, 2000 — главный редактор Weekly Ascii
 Масахито Аринага, 2001 — главный редактор a new magazine MediaWorks
 Акитаро Дайти, 2002—2003 — режиссёр анимации
 Кэндзи Яно, 2004 — главный редактор Newtype
 Ясуси Накадзи, 2006 — главный редактор Animedia
 Тосихиро Фукуока, 2007 — главный редактор Weekly Ascii
 Исао Фудзиока, 2008 — председатель MdN Corporation

Победители
Всех победителей выбирает комитет, кроме номинации «Приз за лучшую песню», в которой предварительный отбор производится фанатским голосованием, однако окончательное решение также принимает комитет. В связи с этим результаты существенно отличаются от других наград, где выбор победителя основан на голосованиях фанатов. (См.: Animage Grand Prix)

Приз за личный вклад
Рассматриваются работы, выпущенные с сентября прошлого года по август текущего. Особое внимание уделяется подающим надежды новичкам.

* Ватанабэ, Окиура, Нагахама, Исо и Като получили награды за свои первые режиссёрские работы.

Спецприз
Награда для людей и объединений, вносивших свой вклад в японскую анимацию в течение длительного времени.

В первый год награда от «Ёмиури симбун» была посмертно присуждена Фудзико Ф. Фудзио, умершему за несколько месяцев до этого.

Приз за лучший кинотеатральный фильм
Кандидатами становятся анимационные фильмы, выпущенные в Японии с сентября прошлого года по август года проведения мероприятия. Кандидаты отбираются не только из Японии, но и из других стран. Однако комитет считает более важным продвижение молодых творцов Японии.

Приз за лучшее телевизионное аниме
Кандидатами становятся анимационные продукты, впервые транслируемые по ТВ в Японии с сентября прошлого года по август года проведения мероприятия.

Приз за лучший пакетный продукт
Кандидатами становятся пакетные медиапродукты, распространяемые в Японии с сентября прошлого года по август года проведения мероприятия.

Приз за лучший сетевой продукт
Воссозданна в 2000 году как «Приз за сетевое медиа». Номинируются медиапродукты, связанные с аниме, наиболее эффективно использующие интерактивное распространение в Японии с сентября прошлого года по август года проведения мероприятия. Под словом «сеть» подразумевается не только Интернет.

Приз за лучшую песню
Кандидатами становятся тематические песни из аниме или других форм анимационных материалов, распространяемых в Японии с сентября прошлого года по август года проведения мероприятия. Пять песен, набравшие наибольшее количество голосов в голосовании фанатов, проходят в финал конкурса. Комитет считает более важными оригинальные песни, созданные для аниме и исполненные «в духе» произведения.

Только эта премия вручается с учётом мнения фанатов. Впервые вручена на 4-м мероприятии. Общее количество голосов за год составляет около . Результаты голосования также объявляются на официальных сайтах Radio Kansai, Anitama.com и в программах Radio Kansai перед мероприятием. Хотя это предварительное голосование для отбора кандидатов в финал, кандидаты, победившие в голосовании всегда получали награду.

Аниме-фестивали
Фестивали, появившиеся в 1996 году
Анимационные премии